Krasnaja Nov (district Lgovski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Krasnaja Nov (district Medvenski) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Krasnaja Nov (Mordovië) - posjolok in de Russische republiek Mordovië
 Krasnaja Nov (district Sergatsjski) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Krasnaja Nov (district Voskresenski) - dorp in de Russische oblast Nizjni Novgorod
 Krasnaja Nov (Orjol) - posjolok in de Russische oblast Orjol
 Krasnaja Nov (Penza) - posjolok in de Russische oblast Penza
 Krasnaja Nov (Rjazan) - posjolok in de Russische oblast Rjazan
 Krasnaja Nov (Tver) - dorp in de Russische oblast Tver